Hà Lam, een thị trấn in Thăng Bình, Quảng Nam.
 Hà Lâm, (doorverwijspagina)
 Hà Lầm, een phường in Hạ Long, Quảng Ninh.